Stíhací závod na 2×5 kilometrů žen na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City se konal v areálu Soldier Hollow v Midway dne 15. února 2002. Oproti předchozí olympiádě v Naganu se závod jel v jeden den, závodnice nejprve absolvovaly trať 5 km klasicky, následně startovaly s odstupy podle těchto výsledků do druhé části (5 km volně), kam se kvalifikovaly běžkyně na prvních 50 místech. Z českých závodnic se závodu zúčastnily Helena Balatková, Kateřina Hanušová, Kateřina Neumannová a Kamila Rajdlová, přičemž Neumannová zde získala stříbrnou medaili.

Podle původních výsledků se na prvních dvou místech umístily Olga Danilova (výsledný čas 24:52,1) a Larisa Lazutina (24:59,0). V květnu 2002, tedy po ukončení ZOH, však antidopingová laboratoř objevila ve vzorku Lazutinové ze závodu Světového poháru z prosince 2001 darbepoeitin pro urychlení okysličování krve. Ruska tedy na olympiádě neměla vůbec startovat, anulaci jejích výsledků od prosince 2001 potvrdil Mezinárodní olympijský výbor (MOV) v červnu 2003. U Danilovové byl darbepoeitin objeven ve vzorku před závodem štafet na ZOH v Salt Lake City (vzorek Lazutinové před tímto startem byl rovněž pozitivní), MOV pak v únoru 2004 po rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže odebral této závodnici všechny medaile ze ZOH 2002. Zlato ve stíhacím závodě tak po úpravě výsledků získala původně bronzová Beckie Scott, ze čtvrtého na druhé místo se posunula Kateřina Neumannová a bronz byl udělen původně páté ženě, Viole Bauerové.

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
  Salt Lake City Official Report – Cross-Country Skiing , la84foundation.org
  Cross Country Skiing at the 2002 Salt Lake City Winter Games: Women's 5/5 kilometres Pursuit, sports-reference.com

Ženy 10